

Onomastica
Longino – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Longino – soldato romano che trafisse il costato di Gesù in croce, secondo la tradizione cristiana
Longino – fratello dell'imperatore romano Zenone e console nel 486
Longino – prefetto del pretorio d'Italia nella seconda metà del VI secolo
Longino – vescovo di Pomaria
Longino di Cardala – ufficiale bizantino, poi e ribelle, morto nel 497
Longino di Selino – ribelle durante la guerra isaurica
Cassio Longino – retore del III secolo falsamente identificato con lo Pseudo-Longino, autore del Trattato del Sublime

Pagine correlate
Gaio Cassio Longino (disambigua)